Cette page contient les pages d'homonymie de James McLachlan et Jim McLachlan.

James McLachlan peut désigner :
  (1852-1940), homme politique américain de Californie ;
  (1862-1938), homme politique australien dans l'État de Victoria ;
  (1869-1937), activiste et syndicaliste canadien ;
  (1869-1937), attaché militaire britannique ;
  (1871-1956), homme politique australien en Australie-Méridionale ;
 James McLachlan (né en 1943), homme politique canadien au Yukon ;
 , homme politique australien en Australie-Méridionale ;
 , théologien mormon américain.

Jim McLachlan peut désigner :
 Jim McLachlan (né en 1943), homme politique canadien au Yukon.